Der TSV Simbach a. Inn 1864 e. V.  ist ein Sportverein aus dem niederbayerischen Simbach am Inn im Landkreis Rottal-Inn. Neben Handball bietet der Verein auch Basketball, Leichtathletik, Faustball, Tauchen, Tennis, Tischtennis und Aerobic an. In der Vergangenheit nahm die erste Mannschaft der Handballabteilung zeitweise an der dritthöchsten Spielklasse in Deutschland teil.

Geschichte 
1864 war das Gründungsjahr des Hauptvereins. Die Handballabteilung wurde 1948 gegründet, seit 1991 gibt es eine Abteilung Tauchen.

Handball 
Die größten Erfolge der 1948 gegründeten Handballabteilung waren 2002 das Erreichen der  Hauptrunde im DHB-Pokal und der Aufstieg in die Regionalliga Süd, die im deutschen Ligensystem als 3. Liga geführt war, der sie zwei Jahre angehörte.

Die TSV Handballer nehmen aktuell mit zwei Herrenmannschaften, einem Damenteam und acht Nachwuchsmannschaften am Spielbetrieb des Bayerischen Handballverbandes (BHV) teil. Die 1. Herrenmannschaft und das Damenteam spielen derzeit jeweils in der fünftklassigen Landesliga Süd.

Erfolge

Spielerpersönlichkeiten 
 Matthias Anthuber (Nationalspieler)
 Anton Stangl (Europapokalsieger)

Platzierungen 

↑ ↓Quellen: tsv simbach.de  bhv-handball.liga.nu.

Spielstätten 
Der TSV Simbach trägt seine Heimspiele in der
 Richard-Findel-Halle Schulzentrum Obersimbach 84359 Simbach
 Otto Steidle Halle Schulstraße 7 D-84375 Kirchdorf am Inn
aus.

Leichtathletik 
Erfolgreiche Persönlichkeiten der Leichtathletik, die für den TSV Simbach starteten.

Weblinks 
 TSV Simbach Hauptverein
 TSV Simbach Handball
 TSV Simbach Leichtathletik
 TSV Simbach Tauchen
 Saisonbilanzen Handball ab 1994

Einzelnachweise 

Handballverein aus Bayern
Leichtathletikverein aus Bayern
Sportverein (Landkreis Rottal-Inn)
Sport (Simbach am Inn)
Gegründet 1948